Dante Alighieri, vaak kortweg Dante, een Italiaanse dichter en schrijver, bekend van La Divina Commedia
Dante (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Dante (album), het derde studioalbum van de Franse poëet Abd al Malik
Bonfim Costa Dante, Braziliaans voetballer 
Dante López (1983), Paraguayaans voetballer
Dante Washington (1970), Amerikaans voetballer
Dante (Ommen), een woonwijk in de Overijsselse plaats Ommen